Алексе́й Влади́мирович Петро́в:
 Петров, Алексей Владимирович (1896—?) — журналист, художник.
 Петров, Алексей Владимирович (род. 1962) — российский историк, профессор СПбГУ.
 Петров, Алексей Владимирович (род. 1978) — российский хоккеист.
 Петров, Алексей Владимирович (род. 1983) — российский хоккеист.